Saionji (西園寺) es un apellido japonés de origen aristocrático (kuge). Puede referirse a:
 Familia Saionji, familia kuge.
 Saionji Kinmochi, 12º y 14º primer ministro de Japón.
 Emperatriz Saionji, esposa del Emperador Go-Fukakusa.

También es el apellido de los siguientes personajes ficticios:
Chiaki Saionji de Demon Ororon.
Kaoru Saionji de Gakuen Heaven.
Kyoichi Saionji de Revolutionary Girl Utena.
Sekai Saionji de School Days.
Kanata Saionji de UFO Baby.
Hiyoko Saionji de "Danganronpa 2: Goodbye Despair".

Apellidos japoneses